Нёфли́з () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент коммуны — Арденны. Входит в состав кантона Жюнивиль. Округ коммуны — Ретель.

Код INSEE коммуны — 08314.

Коммуна расположена приблизительно в 155 км к северо-востоку от Парижа, в 55 км севернее Шалон-ан-Шампани, в 50 км к юго-западу от Шарлевиль-Мезьера.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 724 человека.

Экономика 
В 2007 году среди 438 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 328 были экономически активными, 110 — неактивными (показатель активности — 74,9 %, в 1999 году было 68,9 %). Из 328 активных работали 319 человек (170 мужчин и 149 женщин), безработных было 9 (5 мужчин и 4 женщины). Среди 110 неактивных 44 человека были учениками или студентами, 28 — пенсионерами, 38 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Арденны